Технический индекс:
 Специальный фондовый индекс, который рассчитывается по правилам, установленным регулятором для определения ситуаций, когда нужно приостановить торги на бирже.
 Одно из названий технического индикатора.